O Taiwan Sports University Football Club é um clube de futebol com sede em Taichung, Taiwan. A equipe compete no Campeonato Taiwanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1966.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Taiwan
Clubes de futebol fundados em 1966